ENDOD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 11-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 500 амінокислот, а молекулярна маса — 55 017.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, нуклеаз, ендонуклеаз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки